El término paño puede hacer referencia a:

 Paño, tejido o tela
Paño, tapiz o colgadura
Paño, trapo, trozo de tela que se usa para secar
Paño, velas desplegadas del navío (tela)